Holger Pedersen kan syfta på bland andra:

 Holger Pedersen (1867–1953), dansk språkforskare 
 Holger Pedersen (1888–1930), dansk skådespelare 
 Holger Pedersen (född 1946), dansk astronom